O Troféu TIM é uma competição triangular de futebol, disputado pelas três equipes italianas mais tradicionais e vencedoras: Inter, Juventus e Milan. Em 2013 o Sassuolo jogou o torneio pela primeira vez e foi campeão diante do AC Milan. Neste ano o torneio contou também com o Juventus FC .

Teve sua primeira edição em 2001 por iniciativa da empresa TIM, que até hoje é detentora dos direitos do torneio. A organização total do evento é confiada à Master Group Sport, uma agência de Milão.

Em 2016, pela primeira vez, houve a participação de uma equipe não italiana.

Fórmula 

O torneio é estruturado em três mini-partidas no mesmo dia e estádio, cada uma disputada em um único tempo de 45 minutos. Em caso de empates são disputadas cobranças de pênaltis.

Os organizadores decidem quem se enfrentará na primeira partida. A terceira equipe enfrenta o primeiro perdedor e depois o primeiro vencedor.

Cada mini-partita pontua da seguinte forma para a classificação final:
 Vitória no tempo regulamentar: 3 pontos.
 Vitória nos pênaltis: 2 pontos.
 Derrota nos pênaltis: 1 ponto.
 Derrota no tempo regulamentar: 0 pontos.

Em caso de empate na pontuação entre duas equipes, prevalece o confronto direto (incluindo os pênaltis). Em caso de empate na pontuação entre todas as equipes, se recorre sucessivamente ao saldo de gols e ao maior número de gols marcados no tempo regulamentar.

Campeões

Número de Títulos

Ver também
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações Externas
 Troféu TIM na RSSSF.com
Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Itália entre clubes de futebol
Milan
Juventus
Inter de Milão